Кришьянис Редлихс (; 15 февраля 1981, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник рижского хоккея. Брат Микелиса Редлихса и Екабса Редлихса. В настоящее время является игроком клуба «МОГО», выступающего в Латвийской хоккейной лиге.

Карьера 
Кришьянис Редлихс начал свою карьеру, играя за ХК Лиепаяс Металургс в Латвийской хоккейной лиге. В 2002 году был вызван в национальную сборную Латвии по хоккею на Чемпионат Мира 2002. После Чемпионата Мира, в 2002 году на Драфте НХЛ, был выбран Нью-Джерси Девилз, в 5-м туре, под общим 154 номером. Он играл за Олбани Ривер Рэтс в АХЛ. Он играл за сборную Латвии в трех национальных чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх 2006 в Турине. В 2021 году завершил карьеру в сборной Латвии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».
 Приз «Джентльмен на льду» 2011/2012

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Линчёпинг»‏‏
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»‏‏
Игроки ХК «Курбадс»‏‏
Игроки ХК МОГО‏‏
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года